Алгоритм Тарьяна — алгоритм поиска компонент сильной связности в орграфе, работающий за линейное время.

Этот алгоритм основан на том, что:
 Вершины рассматриваются в обратном топологическом порядке, поэтому в конце рекурсивной функции для исходной вершины не будет встречено ни одной вершины из той же компоненты сильной связности, так как все вершины, достижимые из исходной, уже обработаны.
 Обратные связи в дереве дают второй путь из одной вершины в другую и связывают компоненты сильной связности в одну.

Неформальное описание алгоритма 

Алгоритм Тарьяна можно понимать как вариацию алгоритма поиска в глубину, в котором при посещении вершины и окончании обработки вершины выполняются дополнительные действия. Посещение вершины происходит при движении от корня к листьям, а окончание обработки вершины — на обратном пути. При посещении вершины она проталкивается во вспомогательный стек, при окончании обработки компоненты сильной связности все её вершины выталкиваются из этого стека.

Алгоритм в псевдокоде 
 
     // входные данные: ориентированный граф G = (V, E) 
     // выходные данные: множество компонент сильной связности 
    
     index := 0
     stack := []
     for each v in V do
         if v.index = null then
             strongconnect(v)
    
     function strongconnect(v)
         // В index храним количество ранее обработанных вершин, v.index - это "время входа" в вершину v
         v.index := index
         v.lowlink := index
         index := index + 1
         stack.push(v)
         // Поле onStack нужно, чтобы проверять принадлежность вершины стеку за O(1)
         v.onStack := true
       
         // Перебираем рёбра, исходящие из v
         for each (v, w) in E do
             if w.index = null then
                 // Вершина w ранее не посещалась; запустимся из неё рекурсивно
                 strongconnect(w)
                 v.lowlink := min(v.lowlink, w.lowlink)
             else if w.onStack then
                 // Вершина w находится в стеке, значит, принадлежит той же компоненте сильной связности, что и v
                 // Если w не в стеке, значит, ребро (v, w) ведёт в ранее обработанную компоненту сильной связности и должна быть проигнорирована
                 // Замечание: в следующей строке намеренно используется w.index вместо w.lowlink - это отсылает к исходной статье Тарьяна                 // Если заменить w.index на w.lowlink, алгоритм останется корректным                 v.lowlink := min(v.lowlink, w.index)
       
         // Вершина v - корень текущей компоненты сильной связности, все вершины в стеке от v и выше образуют эту компоненту         if v.lowlink = v.index then
             создать новую компоненту сильной связности
             repeat
                 w := stack.pop()
                 w.onStack := false
                 добавить w в текущую компоненту сильной связности
             while w ≠ v''
             вывести текущую компоненту сильной связности

Время работы 
Алгоритм имеет временну́ю сложность , где  — количество рёбер, а  — вершин графа.

См. также 
Алгоритм поиска компонент сильной связности с двумя стеками — аналогичный алгоритм, использующий поиск в глубину.

Примечания

Ссылки 
 Визуализатор алгоритмов поиска компонент сильной связности
 Реализация алгоритма Тарьяна на Java

Литература 
 
 
 



Алгоритмы на графах